Шмаузер () — Немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1972) — немецкий актер театра и кино.
 Шмаузер, Эрнст-Генрих (1890—1945) — высокопоставленный офицер СС времён нацистской Германии, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС.